Hartmut Haupt ist der Name folgender Personen:

* Hartmut Haupt (Fußballspieler) (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Hartmut Haupt (Musiker) (1932–2019), deutscher Organist, Orgelforscher, Orgeldenkmalpfleger, Musikwissenschaftler und Sachbuch-Autor